De lijst van staatshoofden van Bulgarije is in twee aparte lijsten onderverdeeld:

Lijst van monarchen van Bulgarije
Lijst van presidenten van Bulgarije